Юрий Алексеевич Гаврик — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1929 году в Миргороде. Член КПСС.

С 1954 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1954—1995 гг. — первый секретарь Купянского горкома комсомола, ответственый работник аппарата ЦК ЛКСМУ, первый секретарь Хмельницкого обкома ЛКСМУ, первый секретарь Шепетовского райкома КП Украины, секретарь Дунаевецкого промышленно-производственного парткома, заместитель заведующего, заведующий промышленно-транспортного отдела обкома КП Украины, первый секретарь Хмельницкого горкома Компартии Украины, председатель Хмельницкого областного комитета народного контроля, заведующий сектором Хмельницкого областного управления по делам защиты прав потребителей.

Делегат XXV, XXVI и XXVII съездов КПСС.

Умер в Хмельницком в 2019 году.

Ссылки 
 Гаврик

Первые секретари районных комитетов КП Украины
Первые секретари Хмельницкого горкома КП Украины
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ